Newbridge peut se référer à :

Lieux

Irlande
 Newbridge est une ville du Comté de Kildare.
 Newbridge est un village du Comté de Louth.

Royaume-Uni
 Newbridge est un district électoral de Bath.
Newbridge (Caerphilly) (traditionnellement dans le Monmouthshire), Pays de Galles
Newbridge (Ceredigion), Pays de Galles
Newbridge (Cornouailles), trois endroits en Cornouailles porte le même nom
Newbridge (Dumfries and Galloway), Écosse
Newbridge (East Sussex), Angleterre
Newbridge (Édimbourg), un village à l'ouest d'Édimbourg, en Écosse
Newbridge (Île de Wight)
Newbridge (Lancashire)
Newbridge (County Londonderry), Irlande du Nord
Newbridge (North Yorkshire)
Newbridge (Shropshire), Angleterre
Newbridge (Wolverhampton), banlieue de Wolverhampton, West Midlands, en Angleterre
Newbridge (Wrexham)
Newbridge-on-Wye, Powys, Pays de Galles
Newbridge-on-Usk, Monmouthshire, Pays de Galles

Australie
Newbridge (New South Wales)
Newbridge (Victoria)
Newbridge Heights Public School

Ponts
Newbridge (Dart), pont sur la rivière Dart, Dartmoor dans le Devon
Newbridge (Tamise), pont sur la Tamise dans l'Oxfordshire

Compagnies
NewBridge Bank,  dont le siège social est situé à Greensboro, en Caroline du Nord, aux États-Unis
Newbridge Capital, société asiatique d'investissement en capital-investissement
Newbridge Networks
Newbridge Silverware

Voir aussi
New Bridge

Homonymie de toponyme